Kastiljone ima više značenja:
 Kastiljone (Alesandrija)
 Kastiljone (Asti)
 Kastiljone (Bjela)
 Kastiljone (Đenova)
 Castiglione di Carovilli
 Kastiljone (L’Akvila)
 Castiglione d'Otranto
 Kastiljone (Mačerata)
 Kastiljone (Masa-Karara)
 Kastiljone (Ređo Emilija)
 Kastiljone (Rijeti)
 Kastiljone (Salerno)
 Kastiljone (Torino)
 Kastiljone (Trevizo)
 Kastiljone (Verbano-Kuzio-Osola)
 Kastiljone (Verona)

Naselja u Francuskoj:
 Kastiljone (Gornja Korzika)